Flyttan kan syfta på följande platser:

Åland 

 Flyttan (Geta, Åland), halvö, 
 Flyttan (Hammarland, Åland), ö,